Атыях () — топоним в России якутского происхождения.

 Атыях — озеро, в правобережье среднего течения р. Хомпу, координаты 61°23'	130°56'.
 Атыях — озеро, западнее р. Табасында, координаты 62°31'	120°06'.
 Атыях — река, правый приток р. Ботомою, координаты 62°30'	119°36'.
 Атыях — озеро, в левобережье р. Хотол, координаты 68°58'	149°42'.

Примечания